Tom Stafford, är en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Stafford och som upptäckare av 40 asteroider.

Asteroider upptäckta av Tom Stafford

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Tom Stafford

Källor och referenser 

Män
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Amerikanska astronomer under 2000-talet